Pannes (Loiret)
 Pannes (Meurthe-et-Moselle)